Košarkaški klub "Fortuna" (KK "Fortuna; KK "Fortuna" Zaprešić; Fortuna Zaprešić; Fortuna) je muški košarkaški klub iz Zaprešića, Zagrebačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u Drugoj muškoj košarkaškoj ligi - Centar, ligi trećeg stupnja prvenstva Hrvatske.

O klubu 
Klub je osnovan 1983. godine pod imenom KK "Jugokeramika". Početkom 1990.-ih klub mijenja ime u "Fortuna".  
U sezoni 1992./93. kao doprvak "A-2 lige - Centar-Zapad" se natjecao u doigravanju za prvaka Hrvatske. Narednih godina  "Fortuna" se ligaški natjecala u različitim ligama, kao što su "A-2 liga - Centar", "B-1 liga - Centar", "Treća muška liga - Centar", "Druga muška liga - Centar".  
Klub redovito organizira Memorijalni turnir ”Goran Bukvić" u spomen na svog preminulog bivšeg igrača.

Uspjesi 

 A-2 liga 
 doprvak: 1992./93. (Centar-Zapad) 

 B-1 liga - Centar 
 doprvak: 2015./16. 

 Treća liga - Centar 
 prvak: 2018./19. 
 doprvak: 2017./18.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 Zaprešić

Vanjske poveznice 
 kkfortuna.hr - službene stranice 
 KK Fortuna Zaprešić, facebook stranica  
 kkfortuna.activeboard.com, forum KK "Fortuna" 
 basketball.eurobasket.com, KK Fortuna Zapresic 
 youthbasket.com, KK FORTUNA ZAPRESIC basketball team 
 zsu-zapresic.hr, Košarkaški klub Fortuna  
 sportilus.com, KOŠARKAŠKI KLUB FORTUNA ZAPREŠIĆ

Izvori  
 
 kkfortuna.hr, O klubu, pristupljeno 1. listopada 2020. 
 kkfortuna.hr, Povijest, pristupljeno 1. listopada 2020. 
 ksz-zagreb.hr, KK Fortuna ”Stabilan klub bogate sportske tradicije Zaprešića”.., objavljeno 12. svibnja 2020., pristupljeno 1. listopada 2020. 
 poslovna.hr, KOŠARKAŠKI KLUB FORTUNA ZAPREŠIĆ 
 fininfo.hr, KK "FORTUNA"  
 bisnode.hr, KOŠARKAŠKI KLUB "FORTUNA" ZAPREŠIĆ 
 companywall.hr, KK "FORTUNA" 
  

 
Fortuna
Šport u Zaprešiću